Das Rolex Monte-Carlo Masters 2019 war ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 23. April 2019 im Monte Carlo Country Club im französischen Roquebrune-Cap-Martin in der Nähe von Monaco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das dritte von neun Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000.

Vorjahressieger im Einzel war Rafael Nadal. Im Doppel waren Rohan Bopanna und Pablo Cuevas im Vorjahr erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 5.207.405 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 5.585.030 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 12. und 13. April 2019 statt. Ausgespielt wurden sieben Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und standen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF, 139 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF, 125 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 111 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin